Genea — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1831 року.

Класифікація 
До роду Genea відносять 57 видів:

Примітки

Джерела 
 Vittadini, C. 1831. Monographia Tuberacearum. : 1-88 — P. 27.

Роди грибів
Піронемові